Грена́ндер () — шведская фамилия:
 Гренандер, Альфред (1863—1931) — шведский архитектор, старший брат Хеннинга Гренандера.
 Гренандер, Хеннинг (1874—1958) — шведский фигурист, младший брат Альфреда Гренандера.
 Гренандер, Ульф (род.1923) — шведский математик.